DUR est un code qui peut signifier :
 DUR, .
 GB-DUR, le Compté de Durham en Angleterre, selon la norme ISO 3166-2:GB des subdivisions de pays.

 Đur, ancien nom de la ville de Győr en Hongrie.

Code